Mictyris — род яркоокрашенных крабов из отряда десятиногих раков, выделяемый в отдельное монотипическое семейство Mictyridae. Обитают в Восточной и Юго-восточной Азии между Индийским и западной частью Тихого океанов до Австралии.

Описание 
Мелкие крабы (длина тела около 2 см). Карапакс крупный, субшаровидный, длиннее своей ширины. Антенны мелкие. Взрослые крабы собираются большими быстро передвигающимися группами в несколько тысяч особей на песчаных или илистых побережьях, фильтруют песок в поисках мелких организмов. При опасности закапываются в песок. Служат кормом для прибрежных видов птиц.
Род был впервые выделен в 1806 году французским зоологом Пьером Андре Латрейлем, а в 1851 году американский натуралист Джеймс Дуайт Дана выделил его в отдельное семейство Mictyridae.
Предсказуемое поведение этих крабов позволило им стать объектом в компьютерных экспериментах, известных как Бильярдный компьютер.

Систематика 
Род включает 7 видов (2013):
 Mictyris brevidactylus Stimpson, 1858
 Mictyris guinotae Davie et al., 2010
 Mictyris livingstonei McNeill, 1926
 Mictyris longicarpus Latreille, 1806
 Mictyris occidentalis Unno, 2008
 Mictyris platycheles H. Milne-Edwards, 1852
 Mictyris thailandensis Davie et al., 2013

Примечания

Литература 
 Quinn, R. H., 1986. Experimental studies of food ingestion and assimilation of the soldier crab, Mictyris longicarpus Latreille (Decapoda, Mictyridae). Journal of Experimental Marine Biologyand Ecology, 102 (2-3):167-181.
 Webb, A. P. & B.D.Eyre, 2004. The effect of natural populations of the burrowing and grazing soldier crab(Mictyris longicarpus) on sediment irrigation, benthic metabolism and nitrogen ﬂuxes. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 309 (1):1-19.

Ссылки 
 youtube.com: Soldier Crab Ecology.
 youtube.com: Battle of the Soldier Crabs.
 marinespecies.org: Mictyris.

Ocypodoidea
Роды ракообразных